Olbia (en grec ancien Ὄλβια, "l'heureuse" ou "la prospère") peut faire référence à :

Toponymes 
 Olbia sarde, ancienne colonie grecque et actuelle ville italienne, un des deux chefs-lieux de la province de Sassari, en Sardaigne.

Cités antiques 
 Olbia anatolienne, une ancienne cité grecque de la Propontide, en Bithynie et Asie mineure, également appelée Astakos (« homard »), près de l'actuelle ville turque d'Izmit ;
 Olbia égyptienne, une ancienne cité greco-égyptienne située sur la côte ouest de la mer Rouge, entre les actuelles villes égyptiennes d'Al-Qusair et de Quseir al-Qadim ;
 Olbia libyque, une ancienne cité romano-byzantine localisée entre les actuelles villes libyennes d'Al Marj et d'Al Bayda, dans la région de Cyrénaïque ;
 Olbia de Provence, une ancienne cité grecque de la mer Ligure, située au lieu-dit l'Almanarre de l'actuelle ville de Hyères, dans le Var (France).
 Olbia pontique, également appelée Olbia du Pont, une ancienne cité grecque située sur les berges du golfe borysthénique du Pont Euxin, au sud de l'actuelle Ukraine.

Homonymie de toponyme